borsó, a Pisum növénynemzetség magyar neve
 borsó, a Pisum sativum növényfaj magyar neve
 borsó, a Pisum növénynemzetségbe tartozó fajok, illetve fajnál alacsonyabb szintű taxonok magyar nevében használatos szó, pl. magas borsó (Pisum elatius), cukorborsó
 borsó, a pillangósvirágúakhoz (Fabaceae) tartozó más nemzetség vagy faj magyar nevében használatos szó, pl. csicseriborsó